Merck kan avse:

 Merck Index – engelskspråkigt uppslagsverk för kemikalier och läkemedel
 Merck KGaA – tyskt internationellt läkemedels- och kemiföretag
 Ernst Merck – svenskt oceangående ångfartyg 1858–1868

Personer
 Friedrich Jacob Merck (1621–1678), tysk apotekare
 Johann Heinrich Merck (1741–1791), tysk författare

Geografi

Frankrike
 Merck-Saint-Liévin – kommun, Pas-de-Calais

Se även
 Merk – flera betydelser

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn